Localidades

 George, Cabo Ocidental (África do Sul)

George (Iowa)
George (Washington)

Personagens
George, o Zelador, de The Muppet Show

Desambiguações de antropônimos